Maldini pode se referir à:

Cesare Maldini, ex-zagueiro do Milan e da Seleção Italiana, hoje treinador, é o pai de Maldini.
Paolo Maldini, ex-zagueiro do Milan e da Seleção Italiana.

Desambiguação